Юлду́з Ураїмоху́новна Усма́нова (Усм́онова) (, ) (народ. 12 грудня 1963, Маргилан, Ферганська область Узбекистану) — одна із найпопулярніших виконавиць Узбекистану. Співає узбецькою, російською, турецькою і фарсі. Етнічна узбечка.
Народна артистка Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, заслужена артистка Казахстану.

Біографія 
Народилась 12 грудня 1963 року в Маргилані шостою дитиною в робітничій сім'ї. Батько — Ураїмохун Усманов, а мати — Рахима Акбарова (всього 4 братів і 4 сестри).

Фільмографія

Дискографія 

 Iz kichiklarini kuylaydi (1992)
 Olma-olma (1993)
 Yalli-yalli (1993)
 Jannona (1995)
 I Wish You Were Here (ingl.) (1995)
 Binafsha (1996)
 Tanlanga albomlar (1997)
 Dard kelganda sabr qil (1998)
 Elimda alyorim qolur (1998)
 Dunyo (1999)
 Yulduz (1999)
 Karavan (1999)
 Tak bum (1999)
 Oqqan daryo oqaveradi(1999)
 Hasrat (1999)
 Ey siz odamlar(1999)
 Saralangan qo'shiqlari (1999)
 Sog'intirib yashagim kelar (2000)
 Oshiqlik (2001)
 Buncha go'zal bu hayot (2001)
 Tegaman (2001)
 Uchmoqdaman (2001)
 To'plam 1 (2001)
 To'plam 2 (2001)
 Yoshligim — beboshligim (2002)
 Mega MIX (2002)
 О любви (rus.) (2003)
 Mendan meni so'rama (2003)
 Men o'zimni topmasam (2004)
 Hayotim (2004)
 Shodligim (2004)
 Taqdirim (2004)
 Yondiraman, yonaman (2005)
 Estrada yulduzlari (2005)
 Biyo jonam (2006)
 Ayol (2006)
 Faqat sabr tiladim (2006)
 O'zbekiston, qanday bo'sang, shunday sevaman (2007)
 Kerak bo'lsa, jonim fido (2007)
 İnadım (turk.) (2008)

Відеокліпи 

 Ey yor (tadjik.) (2011)
 Belli belli (2011)
 Aynanayin (2011)
 Aldadi (feat. Athambek Yuldashev) (2011)
 Ko'z yoshim oqar (2011)
 Tik tak (2011)
 Dunya (2011)
 Yalvar guzel Allah'a (2010)
 Yolvor go'zal Allohga (2010)
 Seni severdim (2010)
 Beni kovma kalbinden (2010)
 Yalan (2009)
 Görmesem Olmaz (feat Fatih Erkoç) (2009)
 Affet Allahim (2008)
 Öp (2008)
 Babacim (2008)
 Shekilli (2008)
 Salovat (2008)
 Любовь моя (feat. гр."Достар") (2007)
 Yana bahor (2007)
 Oq kema (2007)
 Dadajon (2007)
 O'p — o'p (2007)
 Yolg'iz tashlama Olloh
 Bevafo yorim (2006)
 Oh dilame (2006)
 Ангел мой (2006)
 Muhabbat (2006)
 Jon me bari jon (2006)
 Sog'inch (2006)
 Iymon (2006)
 Sevaman seni (feat. Davron Ergashev) (2005)
 Biyo jonam biyo (2005)
 Nadur (feat. Akron Ibodullaev) (2005)
 Ko'rmasam bo'lmas (2005)
 Men kimman ayt (2004)
 Qalb (2004)
 O'g'il bola (2004)
 Mendan meni so'rama (2003)
 Senga (2003)

Посилання 
 Офіційний вебсайт  узбецькою і російською мовами
 Tumblr 

Узбецькі співачки
Узбецькі акторки
Уродженці Маргілана
Уродженці Намангана